Meester Warbol of Meneer Warbol, volledige naam Andy Warbol (een verwijzing naar Andy Warhol) is een antropomorfe lama uit het wekelijkse stripblad Donald Duck. Het personage werd in 2000 op verzoek van de Nederlandse Donald Duck-redactie door de Argentijn Daniel Branca ontworpen.

Achtergrond 
Meester Warbol is leraar op de Duckstadse basisschool. Hij geeft les in de klas waar onder andere de Duckies (Kwik, Kwek en Kwak en Lizzy, Juultje en Babetje) in zitten. Zoals zijn naam laat raden is hij niet erg slim en nogal onhandig. Mede als gevolg van zijn ouderwetse manier van lesgeven, worden er vaak streken met hem uitgehaald. 

Meester Warbol draagt een lichtblauwe pantalon, met daarboven een donkerblauw colbert waaronder hij onder andere een wit overhemd en een paarse strik draagt. Verder heeft hij een bril, witte handschoenen, een aanwijsstok, en als hij buiten is heeft hij een hoed op. Hij heeft blond en warrig haar.

Externe links 
 Duckipedia
 Meester Warbol,  COA Inducks-database 

Personage uit Donald Duck
Antropomorf personage